Linter může být:

 lint (software) – programátorský nástroj pro statickou analýzu kódu
 Linter (obec) – obec v Belgii